

Patronyme 
Le nom de Swainson est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Gina Swainson (née en 1958), mannequin bermudien, Miss Monde 1979.
 Isaac Swainson (1746-1812), propriétaire d’un célèbre jardin botanique.
 William Swainson (1789-1855), naturaliste britannique.
 William Swainson (1809-1884), juriste britannique.

Homonymie de patronyme